Vârtopul este o așezare situată pe cursul superior al Arieșului, în șaua Vârtop, de o parte și cealaltă a drumului național DN 75 Nucet-Câmpeni, la limita administrativă sud-estică a județului Bihor cu județul Alba, în Parcul Natural Apuseni. Cartierul Vârtop aparține administrativ de orașul Nucet, fațǎ de care este la o distanțǎ de 19 km, în inima Munțior Apuseni, la o altitudine de 1200 m.

Geografie

 Turism în România, dupa județ -județul Bihor